Paradijsvogels, een familie zangvogels
 Paradijsvogel (fabeldier), een fabeldier
 Paradijsvogel (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
 Paradijsvogel (figuurlijk), iemand met een excentrieke levenswijze
 Paradijsvogels (televisieprogramma), programma over mensen met een excentrieke levenswijze

 Bird of Paradise (1932), een film uit 1932 van King Vidor
 Bird of Paradise (1951), een film uit 1951 van Delmer Daves
 Forgotten Bird of Paradise, een film uit 2009 van Dominic Brown
 Bird of Paradise (Snowy White), een single uit 1983 van de Engelse gitarist Snowy White